Goar (Alaans leider) († ca. 450), een leider van de Alanen 
Goar (heilige) († ca. 575), een Frankische priester en heilige

Zie ook
Sankt Goar, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts